est un genre éteint de ptérosaures ptérodactyloïdes, à très courte queue, de la famille des cténochasmatidés. Il a été découvert dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine.

Il provient de la formation géologique d'Yixian près de la ville de Beipiao dans un niveau d'âge Aptien de l'ouest de la province chinoise du Liaoning. Il appartient au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 1997 par les paléontologues Ji S. et Ji Q..

Étymologie 
Le nom de genre Beipiaopterus est composé du mot grec eos, « aube », et du mot du grec latinisé pteron, « aile ». La combinaison des deux mots aurait dû donner Eopterus mais une erreur grammaticale a abouti à Eosipterus. Le nom d'espèce yangi rend hommage au paléontologue chinois Yang Daihuan.

Découverte 
Il s'agit du premier d'une longue série de genres et espèces de ptérosaures découverts dans le Liaoning et regroupés dans le biote de Jehol.

Le genre est basé sur l'holotype référencé GMV2117. C'est un squelette partiel, écrasé, d'un individu subadulte auquel manquent le crâne et le cou. La plupart des vertèbres ont été endommagées et ne peuvent être déterminées. Les auteurs mentionnent la présence de 18 « côtes ventrales ».

Description 
Eosipterus yangi est un ptérosaure de taille moyenne avec une envergure de l'ordre de . Il est caractérisé par une courte queue, des membres antérieurs puissants, un radius et une ulna plus longs que les métacarpes des ailes, des métatarses longs et étroits, une phalange V du pied atrophiée et la présence de gastralia (« côtes ventrales »). Il possède une quatrième phalange du doigt de l'aile, comme chez son proche parent Gegepterus, mais qui n'existerait pas chez son autre parent chinois Beipiaopterus chenianus.

Son fémur mesure  de long et son tibia . Sa fibula est très réduite, et les griffes de ses pieds sont légèrement incurvées, avec l'orteil V réduit à une simple griffe.

Le ptérosaure nouveau-né Ningchengopterus, découvert dans la formation d'Yixian également, montre un rapport de longueurs entre les phalanges I et II de ses ailes qui se retrouve chez les cténochasmatidés, et en particulier chez le genre Eosipterus. C'est une synapomorphie potentielle, dépendante d'une croissance isométrique (conservant les rapports de longueurs) qui, si elle était étayée par d'autres caractères semblables, pourrait faire de Ningchengopterus un juvénile dEosipterus ou d'un genre proche.

Classification 
Des sa première description en 1997, Eosipterus a été placé par ses inventeurs dans le groupe des Pterodactyloidea.

L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, confirme l'hypothèse émise par David Unwin en 2006, de placer Eosipterus dans la famille des cténochasmatidés, en se basant sur la grande longueur de ses vertèbre cervicales et la morphologie de son humérus. Ils le positionnent dans la sous-famille des cténochasmatinés, juste en amont du petit clade constitué du groupe frère de deux genres découverts dans la même formation géologique, Beipiaopterus et Gegepterus, comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 Beipiaopterus
 Gegepterus
 biote de Jehol

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Tétrapode du Crétacé inférieur
Animal du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 1997
Paléontologie en Chine